

Дани сећања 

1180-е пне.